Sedile steht für:

 Sitz im Altarraum von Kirchen, siehe Sedilien
 kleiner Gesäß-Querbalken am Hinrichtungswerkzeug Kreuz, siehe Kreuzigung #Methoden

Siehe auch: